Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2020 проходил с 15 по 22 февраля 2020 года в городе Красноярск (Россия) на арене ««Кристалл-Арена»» одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (в 21-й в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали завоевала сборная Шотландии.

В женском турнире чемпионами стала (в 12-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Республики Корея. Бронзовые медали завоевала сборная России.

Официальный хештег чемпионата: #WJCC2020 .

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. При одинаковом количестве побед (набранных очков) команды ранжируются следующим образом: если их две, то более высокое место занимает команда, победившая в матче этих команд; если команд больше двух, то они ранжируются по средним результатам тестовых бросков в дом (ТБД, , измеряется в сантиметрах), производящихся командами перед каждой из игр группового этапа; команда, имеющая меньшее среднее значение, занимает более высокое место. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Команды, занявшие четыре последних места, на следующий год отправляются в предварительный квалификационный турнир (чемпионат мира группы Б).

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано местное (UTC+7).

Мужчины

Команды 

 «НТ» — национальный тренер

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «Б»

Плей-офф 

Полуфиналы. 21 февраля, 14:00

Матч за 3-е место. 22 февраля, 9:00

Финал. 22 февраля, 9:00

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «Б».

Женщины

Команды 

 «НТ» — национальный тренер

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «Б»

Плей-офф 

Полуфиналы.  21 февраля, 19:00

Матч за 3-е место. 22 февраля, 14:00

Финал. 22 февраля, 14:00

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «Б».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты и статистика (мужчины) | WCF
 Результаты и статистика (женщины) | WCF
 Видео: 
 
 
 
 

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в России в 2020 году
Международные соревнования по кёрлингу в России
Международные спортивные соревнования в Красноярске
Февраль 2020 года